Чашинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Чашинское сельское поселение — входит в Каргапольский район
 Чашинское сельское поселение — входит в Кетовский район